Schutzstein bezeichnet

 Amulett, tragbarer Gegenstand, der Glück bringen und vor Schaden schützen soll
 Schutzsteine, Inschriftentafeln in Hannover zum Schutz der Gräber von Juden, siehe Alter Jüdischer Friedhof an der Oberstraße